Ferdinand IV. (* 8. September 1633 in Wien; † 9. Juli 1654 ebenda), geboren als Ferdinand Franz, aus dem Haus Habsburg war von 1653 bis 1654 römisch-deutscher König sowie ab 1646 König von Böhmen und ab 1647 König von Ungarn und Kroatien.

Leben 
Erzherzog Ferdinand Franz war der älteste Sohn Kaiser Ferdinands III. und dessen erster Gemahlin Maria Anna von Spanien. Anlässlich eines Besuches mehrerer Kurfürsten an dessen Prager Hof wurde 1652 vereinbart, ihn zum römisch-deutschen König zu wählen, was am 31. Mai 1653 geschah. Am darauffolgenden 18. Juni wurde er durch den Kurfürsten und Erzbischof von Mainz Philipp von Schönborn in Regensburg gekrönt. Ein Jahr danach starb Ferdinand, dem der jüngere Bruder Leopold I. nachfolgte, an den Pocken.

Obwohl bereits zum König gewählt, starb er vor dem 1657 erfolgten Ableben des Vaters und wurde daher nicht mehr Kaiser und Herrscher des Heiligen Römischen Reiches. Die Wahl des jüngeren Bruders Leopold erfolgte schließlich 1658.

Tod 
Als Ferdinand am 9. Juli 1654 in Wien an Pocken starb, wurde der Leichnam noch am selben Abend seziert, einbalsamiert und auf einem Schaubett liegend öffentlich zur Schau gestellt. Der Becher mit dem Herzen war dabei ebenfalls auf dem Schaubett ausgestellt. Einen Tag nach seinem Tod erfolgte um 9 Uhr abends die Übertragung des Herzens in die Augustinerkirche bei der Hofburg, wo es in einer schlichten Feier in der dortigen Loretokapelle beigesetzt wurde. Der Körper wurde nach mehrtägigen aufwendigen Trauerfeiern schließlich in der Kapuzinergruft bestattet. Da Ferdinand die Madonna von Loreto besonders verehrte, hatte er die testamentarische Verfügung erlassen, dass sein Herz unter der Loretokapelle der Augustinerkirche bestattet werden sollte. Damit begründete er die bis ins 19. Jahrhundert anhaltende Tradition, dass auch die folgenden Habsburger ihre Herzen in einer Urne dort bestatten ließen. Die Eingeweide Ferdinands IV. wurden in einer Urne in der Herzogsgruft im Stephansdom bestattet. Er gehört damit zu jenen 41 Personen, die eine „Getrennte Bestattung“ mit Aufteilung ihres Körpers auf alle drei traditionellen Wiener Begräbnisstätten der Habsburger (Kaisergruft, Herzgruft, Herzogsgruft) erhielten.

Vorfahren

Literatur 
 
 Frank Huss: Der Wiener Kaiserhof. Eine Kulturgeschichte von Leopold I. bis Leopold II. Gernsbach: Katz 2008.
 Frank Huss: Verhinderte Herrscher. Vierzig tragische Kronprinzen und ihre Schicksale. Greiz: König 2011.

Einzelnachweise

Weblinks 

König (HRR)
König (Ungarn)
Kurfürst (Böhmen)
Herzog (Teschen)
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (17. Jahrhundert)
Habsburger (Innerösterreichische Linie)
Geboren 1633
Gestorben 1654
Mann
Ferdinand III. (HRR)